Памятники культуры Сербии исключительного значения — часть культурного наследия Сербии: здания или архитектурные объекты особой культурной или исторической значимости, предметы народной архитектуры, другие стационарные объекты, монументально-декоративная живопись, скульптуры, изделия декоративно-прикладного искусства и особо важные объекты инженерно-технической мысли. Их статус регулируется законодательством этой страны по культурному наследию. Национальный институт по охране памятников культуры ведёт Центральный регистр культурного наследия, который в настоящее время включает в себя 155 единиц исключительного значения, обладающие самым высоким уровнем защиты, 512 единиц большого значения и 1356 не классифицированных объектов.

Примечания 

Списки зданий и сооружений Сербии